Gyula Dudás – calciatore ungherese
 János Dudás – calciatore ungherese
 Mihail Dudaš – multiplista serbo
 Miklós Dudás – canoista ungherese
 Zoltán Dudás – calciatore ungherese